Iquira kan syfta på:

Colombia 

 Iquira (kommun i Colombia), Huila, 
 Íquira, ort, Huila,